Chiang Rai (provincie), een provincie in het noorden van Thailand.
Mueang Chiang Rai, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand.
Chiang Rai (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand